een aantal molens in Twente en de Achterhoek:

 Düffels Möl in Stokkem
 Koenders Möl in Braamt
 Soaseler Möl bij Saasveld
 Westerveld Möl in Tilligte
 Wissinks Möl bij  Usselo

Zie ook 
 Möll, rivier in Oostenrijk
 Mölle, dorp in Zweden
 Mariendals Mølle Motorvejen, autosnelweg in Denemarken
 Oele Mölle, molen in Heem